Lubusz – miasto w Niemczech
 Lubusz – oboczna nazwa ziemi lubuskiej